Mondiali 1948 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1948:

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1948 – 10ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1948 – 2ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1948 – 45ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1948 – 21ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1948 – 15ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1948 – 4ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano outdoor maschile 1948 – 2ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1948 – 39ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1948 – 40ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1948 – 4ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1948 – 10ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1948 – 17ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1948 – 15ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1948 – 12ª edizione